Да́ни Карваха́ль (, полное имя Даниэ́ль Карваха́ль Ра́мос (); произношение: ; 11 января 1992 года, Леганес, Испания) — испанский футболист, правый защитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Испании.

Пройдя через молодёжные школы мадридского «Реала» и проведя несколько лет в главной молодёжной команде клуба — «Кастилье», Карвахаль оказался в немецком «Байере» в 2013 году. Дани провел в Германии один сезон, впоследствии вернувшись обратно в «Реал», но уже в состав основной команды. С тех пор в составе «сливочных» Карвахаль провёл более двухсот матчей, выиграв различные национальные и международные награды, в том числе пять трофеев Лиги чемпионов.

В составе сборной Испании ещё на молодёжном уровне Карвахаль выиграл чемпионат Европы 2011 (среди команд до 19 лет) и 2013 годов (среди команд до 21 года). За основную сборную Дани дебютировал в 2014 году. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера

«Реал Мадрид Кастилья» 
Карвахаль родился в Леганесе, пригороде Мадрида. Дани пришел в систему «Реала» в десятилетнем возрасте. В мае 2004 года символически положил первый камень в фундамент нового спортивного комплекса в Вальдебебасе, — тренировочной базы «Лос Бланкос». В 2010 году Карвахаль присоединился к «Кастилье», главной молодёжной команде в системе «Реала». В свой первый сезон в команде Карвахаль сразу же стал игроком основного состава, став капитаном команды. За два года в команде Карвахаль провёл в ней 68 матчей и отличился тремя забитыми мячами, «Кастилья» же смогла вернуться во вторую по значимости лигу Испании, после пятилетнего отсутствия в ней.

«Байер 04» 
Летом 2012 года, не проведя ни одного матча за основной состав «Реала», Карвахаль перешёл в немецкий «Байер 04». Мадридский клуб прописал опцию обратного выкупа в договоре о продаже игрока, 6.5 млн евро в случае подписания игрока спустя сезон, 7 млн евро через два сезона и 8.5 млн через три сезона.

За новый клуб Дани дебютировал 1 сентября в матче с «Фрайбургом». После этого матча он попал в символическую сборную тура. Свой первый гол за «Байер» Карвахаль забил 25 ноября, в матче против «Хоффенхайма», который закончился со счётом 2:1. Испанец стал одним из лучших игроков Бундеслиги в своём единственном сезоне в Германии.

«Реал Мадрид» 
3 июня 2013 года на официальном сайте «Байера», было объявлено о том, что «Реал» вернул воспитанника в свой состав за 6,5 млн евро. Вскоре после возвращения на пресс-конференции Карвахаль поделился тем, что он очень рад вернуться в Испанию, помимо этого поблагодарив свой предыдущий клуб, президента и болельщиков.

18 августа 2013 года Карвахаль дебютировал в чемпионате Испании в матче против «Бетиса». Спустя месяц он сыграл свой первый матч в Лиге чемпионов, проведя на поле все 90 минут в матче против «Галатасарая», окончившегося со счётом 6:1. 30 марта 2014 года отличился первым забитым мячом в составе мадридского «Реала», это случилось в матче с «Райо Вальекано», матч завершился со счетом 5:0. В своём первом сезоне Дани сыграл 45 матчей, отличившись в них двумя забитыми мячами.

5 мая 2015 года, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса», Карвахаль сфолил в своей штрафной на Карлосе Тевесе, из-за чего в ворота «сливочных» был назначен пенальти, который был реализован самим Тевесом. «Реал» проиграл «Ювентусу» 2:1. 8 июля Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2020 года.

В сезоне 2015/16 Карвахаль принял участие в восьми матчах Лиги чемпионов, забив в них один гол, «Реал» же стал победителем турнира; в финале против «Атлетико Мадрид» Карвахаль был заменен по ходу матча из-за травмы, команды не выявили победителя в основном и дополнительном времени, закончив его со счётом 1:1, но «Реал» оказался сильнее в послематчевой серии пенальти.

9 августа 2016 года Карвахаль принял участие в матче за Суперкубок УЕФА против «Севильи» в Тронхейме и забил решающий мяч на 119-й минуте матча, окончательный счёт — 3:2. Во время сезона, из-за несколько полученных травм, защитник принял участие только в 23 играх, но «Реал» даже несмотря на отсутствие Карвахаля во многих матчах стал чемпионом страны.

17 сентября 2017 года Карвахаль продлил контракт с «Реалом» до 2022 года. Испанец сыграл в восьми матчах сезона Лиги чемпионов, вновь оказавшейся для «Реала» победной. Мадридский клуб выиграл свой третий кубок подряд и 13-й кубок в своей истории.

Карьера в сборной 

Дани принял участие на победном для юношеской сборной Испании чемпионате Европы в Румынии. Также Карвахаль принимал участие в молодёжном чемпионате Европы в Израиле, где вместе со своей сборной он стал победителем турнира. На молодёжном чемпионате Европы 2013 года в Израиле Карвахаль выступал в качестве подмены Мартину Монтойе, сыграв в третьем туре группового этапа со сборной Нидерландов, сборная Испании же стала победителем турнира.

Карвахаль был внесён тренером главной сборной Испании Висенте дель Боске в предварительный список игроков на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, но на турнир испанец так и не поехал.

29 августа 2014 года Карвахаль впервые получил вызов в сборную, на матчи против Франции и Македонии. 4 сентября Дани дебютировал за сборную, сыграв все 90 минут матча. Карвахаль был внесён в список игроков сборной, которые будут вызваны на предстоящий чемпионат Европы 2016 года во Франции, но на турнир испанец так и не поехал из-за полученной травмы.

Дани принял участие в чемпионате мира 2018 года в России, но сборная Испании вылетела в 1/8 финала, проиграв хозяевам турнира в серии пенальти.

Из-за большого количества травм Карвахаль сыграл всего в 9 матчах за сборную после чемпионата мира 2018. Также из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Челси», Дани пропустил Евро-2020.

Статистика выступлений

Клубная 
.

Список матчей за сборную 

Итого: 29 матчей, 0 голов; 19 побед, 7 ничьих, 3 поражения.

Достижения

Командные 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (3): 2016/17, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Испании: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2017, 2019/20, 2021/22
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
 Обладатель Суперкубка УЕФА (4): 2014, 2016, 2017, 2022
 Победитель Клубного чемпионата мира (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
Итого: 21 трофей

Сборная Испании
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2011
 Чемпион Европы (до 21 года): 2013
Личные

 УЕФА команда года Ла Лиги: 2016/2017
 Вторая команда года FIFPro: 2017
 Список 55 лучших FIFPro: 2014
 Команда сезона лиги чемпионов УЕФА: 2013/2014, 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Реал Мадрид»

Футболисты Испании
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Реал Мадрид»